Hsin-hsien-ch’eng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinzhou (häradshuvudort), Shanxi, 
 Yanta (häradshuvudort), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar